SNS (social networking service) — служба соціальних мереж.
 SNS (Scuola Normale Superiore) — італійський вищий навчальний заклад, розташований у місті Піза.